Isabel de Aragão, Rainha de Portugal (1271–1336) — ou Santa Isabel de Portugal; esposa do rei D. Dinis
Isabel de Portugal, senhora de Viseu (1364–1435) — filha natural do rei D. Fernando
Isabel de Portugal, Duquesa da Borgonha (1397–1471) — filha do rei  e esposa de Filipe III, Duque de Borgonha
Isabel de Portugal, Rainha de Castela (1428–1496) — filha do infante D. João de Portugal e esposa de João II de Castela
Isabel de Avis, Rainha de Portugal (1432–1455) — filha de Pedro, duque de Coimbra, e esposa de 
Isabel de Aragão e Castela, Rainha de Portugal (1470–1498) — filha dos Reis Católicos e esposa do rei 
Isabel de Portugal, Imperatriz Romano-Germânica (1503–1539) — filha do rei  e esposa de Carlos V do Sacro Império
Isabel de Bourbon, Rainha da Espanha (1602–1644) — primeira esposa do rei Filipe III de Portugal (IV de Espanha)

Ver também 
Maria Isabel de Bragança (1797–1818) — filha do rei  e segunda esposa do rei Fernando VII de Espanha

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos